

Cinéma 
 Brother's Keeper est un film documentaire de 1992;
 Brother's Keeper est un film de T.J. Amato et Josh Mills en 2013;
 Brother's Keeper (Okul Tıraşı) est un film turc de Ferit Karahan en 2021;

Télévision 
 Brother's Keeper est une série télévisée américaine; 
 Brother's Keeper est un épisode de Prison Break;

Musique 
 Brother's Keeper est un groupe de punk rock;

Livres 
 Brother's Keeper est une série de livres de science-fiction de Michael Jan Friedman;
 Brother's Keeper est une série de DC Comics;

Divers 
 Brother's Keeper est un logiciel de généalogie.

Homonymie de titre